Die Liste der lebendigen Traditionen in der Schweiz umfasst 199 Traditionen aus den Bereichen Musik, Tanz, Theater, Brauchtum, Handwerk, Industrie und Wissen im Umgang mit der Natur, denen in der Schweiz lokal, regional und national besondere Bedeutung zukommt. Sie ist ein Inventar des immateriellen Kulturerbes in der Schweiz, dessen Führung vom UNESCO-Übereinkommen zur Bewahrung des immateriellen Kulturerbes vorgeschrieben wird. 

Die Einträge wurden vom Schweizer Bundesamt für Kultur aus 387 Vorschlägen der kantonalen Kulturstellen ausgewählt und im Oktober 2011 veröffentlicht. Im Frühjahr 2012 wurde die Liste durch ein Web-Inventar mit umfassender Dokumentation ergänzt. Im Juli 2017 wurde die Liste mit der Eintragung weiterer Traditionen ergänzt.

Liste

Siehe auch 
 Kultur der Schweiz
 Welterbe in der Schweiz
Kantonslisten:
 Liste der lebendigen Traditionen im Kanton Freiburg

Einzelnachweise

Literatur 
 Karin Janz: Säen, dröhnen, feiern. Lebendige Traditionen heute. hier + jetzt, Baden 2013, ISBN 978-3-03919-298-4.
 Kurt Haberstich, Martin Hauzenberger: Typisch Schweiz. Gelebte Tradition. Faro, Lenzburg 2013, ISBN 978-3-03781-063-7.

Weblinks 
 Die lebendigen Traditionen der Schweiz, Website des Bundesamtes für Kultur
 Liste der lebendigen Traditionen in der Schweiz auf der Website des Bundesamtes für Kultur

 
Schweiz